Медвин — фамилия и название населённых пунктов:
 Медвин, Терри (род. 1932) — валлийский футболист, защитник.
  (1788—1869) — английский поэт и переводчик.

Украина 
 Медвин — село в Богуславском районе Киевской области.
 Медвин — село в Иванковском районе Киевской области.